Элеанора Кобем (другие варианты фамилии — Кобэм, Кобхэм, Кобхем; ; около 1400 — 7 июля 1452, Бомарис, Англси, Уэльс или Пил, остров Мэн, Королевство Англия) — английская аристократка, дочь Реджинальда Кобема, 3-го барона Кобема из Стерборо, жена Хамфри Ланкастерского, герцога Глостера, с 1435 года наследника английского престола. Была обвинена в применении колдовства против короля Генриха VI (1441) и умерла, отбывая пожизненное заключение.

Биография 

Элеанора Кобем принадлежала к знатному роду, представители которого с конца XII века владели землями в Юго-Восточной Англии и с начала XIV века заседали в парламенте как бароны Кобем. Она была четвёртым по счёту ребёнком Реджинальда Кобема, 3-го барона Кобема из Стерборо, и его первой жены Элеаноры Калпепер и родилась примерно в 1400 году. Около 1422 года Элеанора стала придворной дамой Якобы Баварской; последняя бежала в Англию после развода с Жаном IV Брабантским) и вышла замуж за Хамфри Ланкастерского, герцога Глостера, члена королевского дома, дяди короля Генриха VI.

В 1425 году Элеанора стала любовницей Хамфри. В 1428 году брак последнего с Якобой был признан недействительным, и до 1431 года Элеанора вышла за герцога замуж. В обществе это восприняли как явный мезальянс, но Хамфри и Элеанора, по-видимому, были счастливы в браке. В своём поместье в Гринвиче они создали подобие королевского двора, где собирали людей искусства. В 1435 году, после смерти брата, Глостер стал наследником престола. Элеанора, по-видимому, мечтала стать королевой; в связи с этим она начала обращаться к астрологам за предсказаниями. Томас Саутвелл и Роджер Болингброк составили для неё гороскоп Генриха VI, из которого следовало, что в июле или августе 1441 года жизнь монарха окажется под угрозой из-за болезни. Об этом стало известно при дворе, и началось расследование. Саутвелла, Болингброка и капеллана Элеаноры Джона Хоума арестовали по обвинению в некромантии и ереси, а Элеанора нашла убежище в Вестминстере (между 10 и 12 июля 1441 года). 23 июля Болингброк, допрошенный Королевским советом, дал показания против герцогини. Последней предъявили обвинения по 18 пунктам, включая колдовство и измену (она якобы изготовила восковое изображение Генриха VI и расплавила его в огне); по пяти пунктам Элеанора признала себя виновной. Её отправили в заключение в замок Лидс в Кенте. Суд признал Саутвелла и Болингброка колдунами и изменниками, а герцогиню — их соучастницей. Она настояла на новом процессе и 21 октября того же года предстала перед церковным судом; большинство обвинений Элеанора отвергла, но призналась, что покупала у некой Марджори Журден колдовское зелье, чтобы забеременеть и родить ребёнка.

Герцогине пришлось три дня босой, в чёрном одеянии, с непокрытой головой и со свечой в руках ходить по лондонским церквям в сопровождении двух рыцарей, отбывая наложенную на неё епитимью. В первый день, 13 ноября 1441 года, она пронесла свечу до собора святого Павла и поставила свечу на главном алтаре; во второй день, 15 ноября, прошла путь до церкви Христа в Олдгейте, а в третий, 17 ноября, — до церкви святого Михаила в Корнхилле. Элеанору приговорили к пожизненному заключению, а брак Элеаноры с Хамфри расторгли. Саутвелл умер в Тауэре, Болингброка подвергли казни через повешение, потрошение и четвертование, Журден сожгли заживо.

Первое время после приговора Элеанора находилась в тюрьме в Честере, в 1443 году её перевезли в Кенилворт, в июле 1446 года — в замок Пил на острове Мэн, в марте 1449 года в замок Бомарис на острове Англси у берегов Уэльса. Её тело, по-видимому, похоронили в местной приходской церкви. Согласно альтернативной версии, бывшая герцогиня Глостерская умерла в Пиле.

Семья 
Известно, что у Хамфри Глостерского было двое детей — Артур и Антигона, жена Генри Грея, 2-го графа Танкервиля. Одни учёные полагают, что их родила неизвестная по имени любовница герцога, другие — что их матерью была Элеанора.

Оценки личности и деятельности 
В первом издании «Национального биографического словаря» Элеанору Кобем охарактеризовали как «чувственную и жадную красотку сомнительного происхождения». В обновлённом издании это «красивая, умная и честолюбивая женщина».

Историки констатируют, что увлечение астрологией было достаточно распространённым в английской аристократической среде XV века. Колдовские зелья разного рода пытались использовать во всех слоях общества, но в кругах, приближённых к королю, такие практики могли вызывать особые подозрения. Возможно, осуждение Элеаноры было связано с интригами против её мужа: враги Глостера использовали эту историю, чтобы ослабить влияние герцога.

В культуре 

Герцогиня Элеанора действует в пьесе Шекспира «Генрих VI, часть 2». Здесь её осуждение как ведьмы происходит уже после прибытия в Англию Маргариты Анжуйской, в 1445 году, то есть существенно позже, чем в действительности. Британский художник Эдвин Остин Эбби в 1900 году создал картину «Покаяние Элеаноры».

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 

Ланкастеры
Кобемы